Фра́нко Никола́с Эскоба́р (; , Росарио, Санта-Фе, Аргентина) — аргентинский футболист, защитник клуба «Хьюстон Динамо».

Биография 
Франко Эскобар — воспитанник футбольного клуба «Ньюэллс Олд Бойз». Его профессиональный дебют состоялся 7 июня 2015 года в матче против «Бока Хуниорс».

8 декабря 2017 года Эскобар перешёл в американский клуб «Атланта Юнайтед». В MLS дебютировал 3 марта 2018 года в матче первого тура сезона против «Хьюстон Динамо» в гостях, проигранном с разгромным счётом 4:0, где вышел в стартовом составе. 21 октября 2018 года в матче против «Чикаго Файр», выигранном со счётом 2:1, забил свой первый гол в американской лиге. Помог «Атланте Юнайтед» завоевать чемпионский титул сезона 2018: забил два гола в плей-офф, в том числе в Кубке MLS против «Портленд Тимберс», завершившемся со счётом 2:0. 15 января 2019 года, в первый день предсезонной подготовки, сломал правую ключицу, из-за чего пропустил матчи Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2019 и первые три матча сезона MLS. В январе 2020 года Эскобар получил грин-карту и в MLS перестал считаться иностранным игроком.

9 февраля 2021 года Эскобар вернулся в «Ньюэллс Олд Бойз», отправившись в аренду до конца года.

12 декабря 2021 года «Атланта Юнайтед» продала Эскобара в «Лос-Анджелес» за $600 тыс. в общих распределительных средствах. За «Лос-Анджелес» он дебютировал 26 февраля 2022 года в матче стартового тура сезона против «Колорадо Рэпидз».

12 января 2023 года перешёл в качестве свободного агента в «Хьюстон Динамо».

Достижения 
 
  «Атланта Юнайтед»
 Чемпион MLS (обладатель Кубка MLS): 2018
 Обладатель Открытого кубка США: 2019

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Атланта Юнайтед»
Игроки ФК «Атланта Юнайтед 2»
Игроки ФК «Лос-Анджелес»
Игроки ФК «Хьюстон Динамо»